

Psychologie
 La frustration est un état mental d'insatisfaction caractérisé par un déséquilibre entre un désir ou une attente et sa réalisation effective.

Autres sens possibles

Droit
En common law, la doctrine de la frustration (terme normalisé en français sous le nom d'inexécutabilité) constitue un moyen d'annuler des contrats lorsqu'un événement imprévu soit rend les obligations contractuelles impossibles, soit modifie radicalement le but principal d'une partie pour la conclusion du contrat.

Sciences
 La Frustration géométrique est un concept de physique des matériaux

Arts et lettres
 Frustration est un film de José Bénazéraf réalisé en 1971
 Frustration est un groupe de musique punk français des années 2000
 Frustration Magazine est un webzine d'opinion français orienté à gauche